Romney (Indiana)
Romney (Nyugat-Virginia)
Romney (Pennsylvania)
Romney (Texas)